KYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karluk (Alaska) (Stati Uniti)